Erwerbsperson(en) steht für:

 allgemein einer Erwerbsbeschäftigung nachgehende, siehe Erwerbstätigkeit
 für Arbeitsmarktstatistiken Erwerbspersonen, die in Privathaushalten wohnhaft sind (ILO/LFC), siehe Erwerbspersonen (Labour-Force-Konzept)